A Taça de São Vicente é o torneio de futebol ficando atrás apenas do São Vicente. O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O vencedor recente esse Salamansa Futebol Clube o venceu o primeiro e ùnico título da taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2001 e permanece semelhante até os dias atuais.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido por razões relado com COVID-19 desde 19 de março. O jogos pareado á segunda rodada.

Vencedores

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular de São Vicente
Super Taça de São Vicente
Taça de Associação de São Vicente

Referěncias

Desporto da Ilha de São Vicente
Futebol de Cabo Verde